Екатерина Мельник:
 Мельник, Екатерина Владиславовна (род. 1982) — российская телеведущая, актриса театра и кино.
 Мельник, Екатерина Георгиевна (род. 1982) — российская телеведущая, актриса театра и кино.